Australasian Championships 1907 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den tredje udgave af Australasian Championships, som senere udviklede sig til den nuværende grand slam-turnering Australian Open. Mesterskaberne blev spillet i Auchenflower i Brisbane, Australien i perioden 18. - 24. august 1907. Der blev spillet to mesterskabsrækker: herresingle og herredouble.

Herresingleturneringen havde deltagelse af 20 spillere, og titlen blev vundet af Horace Rice fra Australien, som i finalen besejrede newzealænderen Harry Parker med 6–3, 6–4, 6–4, og som dermed vandt den eneste herresingletitel i karrieren ved Australasian Championships.

Herredoublemesterskabet blev vundet af William Gregg og Harry Parker, som sammen vandt over Horace Rice og George Wright i finalen med 6–2, 3–6, 6–3, 6–2.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 20 spillere. Titlen blev vundet af Horace Rice fra Australien, som i finalen besejrede newzealænderen Harry Parker med 6–3, 6–4, 6–4, og som dermed vandt den første og eneste herresingletitel i karrieren ved Australasian Championships.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet blev vundet af William Gregg og Harry Parker, som sammen vandt over Horace Rice og George Wright i finalen med 6–2, 3–6, 6–3, 6–2.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 Australian Open - Results Archive - 1907 Men's Singles  
 Australian Open - Results Archive - 1907 Men's Doubles 
 Tennis Archives - Australian Open 1907  
 Lawn Tennis. Australasian Championships, Taranaki Herald, 26. august 1907, s.5

Noter 

Australian Open
Tennis i 1907